

Unité 
 L'aune, ancienne unité de mesure de longueur.

Toponyme 

 La communauté de communes Aune et Loir, ancienne communauté de communes française, située dans le département de la Sarthe et la région Pays de la Loire.
 L'Aune, rivière française qui coule dans le département de la Sarthe.
 Le croce d'Aune, col situé dans les Dolomites, en Italie.

Patronyme 

 André Aune, alias Berthier (1899-1944), résistant français.
 Charles Marcel Aune (1726-1785), peintre français.
 Malin Aune (1995-), handballeuse internationale norvégienne.
 Pål Trøan Aune (1992-), fondeur norvégien.